Boj o Filipíny může označovat:
 Filipínská revoluce (1896 – 1898) – ozbrojený konflikt mezi Filipínci a Španěly, jenž vyústil v porážku Španělů a založení První Filipínské republiky
 Bitva o Manilský záliv (1898) – součást Španělsko-americké války
 Filipínsko-americká válka (1899 – 1902) – ozbrojený konflikt mezi USA a Filipíny
 Boj o Filipíny (1941-1942) – dobytí Filipín Japonci během druhé světové války
 Boj o Filipíny (1944-1945) – znovudobytí Filipín Američany